

Cinema 
 La donna proibita (Back Street) – film del 1932 diretto da John M. Stahl
 Gli amanti (Back Street) – film del 1941 diretto da Robert Stevenson
 Il sentiero degli amanti (Back Street) – film del 1961 diretto da David Miller

Letteratura 
 Back Street – romanzo di Fannie Hurst del 1931

Musica 
 Back Street – album di Lou Donaldson del 1982